Zawody w  taekwondo w kategorii powyżej 84 kilogramów mężczyzn odbyły się 9 sierpnia w hali Thammasat University.

W stawce 17 zawodników satrtował jeden Polak Karol Franz. Odpadł jednak w pierwszej rundzie.

Złoto wywalczył Koreańczyk Heo Jung-nyoung. Srebro dla Włocha Leonardo Basile, a brązowy medal przypadł: Mortezie Rostami i Salvadrowi Perezowi.

1 Runda

Runda finałowa

Linki zewnętrzne 
Kategoria powyżej 84 kilogramów mężczyzn

Taekwondo na Letniej Uniwersjadzie 2007